Le nom de famille Chadourne peut faire référence à : 

 Georgette Chadourne, photographe française
 Henri Chadourne, personnalité politique française
 Louis Chadourne, écrivain et poète français
 Marc Chadourne, écrivain français
 Paul Chadourne, critique d'art français

Voir aussi 

 Abri Chadourne, site préhistorique en Dordogne (France), nommé ainsi du nom d'Armand Chadourne, son propriétaire découvreur.